Juego de poder puede referirse a:
La asociación de los conceptos juego y poder.
Política
Estrategia
Equilibrio de poder
Charlie Wilson's War (título para Latinoamérica: Juego de poder), película de 2007 dirigida por Mike Nichols.
Juego de poder, película de 1983 dirigida por Fausto Canel.
Juegos de poder, telenovela chilena.

el título traducido de la película canadiense Power Play